

Patronyme
 Abel Castiau, (1842-1918), fut un homme politique français.
 Adelson Castiau, (1804-1879), fut un avocat et homme politique belge.
 Josiane Castiau, (1954-), est une nageuse française.

Homonymie
Homonymie de patronyme